Csehország
 Líšná, település a Přerovi járásban
 Líšná, település a Rokycanyi járásban
 Líšná, település a Žďár nad Sázavou-i járásban